Pierwszy rząd Alcide De Gasperiego (1945–1946)
 Drugi rząd Alcide De Gasperiego (1946–1947)
 Trzeci rząd Alcide De Gasperiego (1947)
 Czwarty rząd Alcide De Gasperiego (1947–1948)
 Piąty rząd Alcide De Gasperiego (1948–1950)
 Szósty rząd Alcide De Gasperiego (1950–1951)
 Siódmy rząd Alcide De Gasperiego (1951–1953)
 Ósmy rząd Alcide De GasperiegoI (1953)